Петропавловськ — броненосець російського імператорського флоту типу «Полтава» російсько-японської війни
 Петропавловськ — лінкор російського і радянського Балтійського флоту
 Петропавловськ — радянський великий протичовновий корабель проекту 1134Б

Петропавловськ — місто, центр Північно-Казахстанської області
 Петропавловськ — міжнародний аеропорт міста Петропавловська

Петропавловськ — присілок, Шумерлинський район, Чувашія

Див. також 
 Петропавловськ-Камчатський